Neukirch (bij Tettnang), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Neukirch (bij Königsbrück), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen
Neukirch/Lausitz, een plaats in de Duitse deelstaat Saksen
Stein-Neukirch, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts

Zie ook
Neukirchen (doorverwijspagina)